Le général de division Olivier Mira Armstrong est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

Histoire 

Elle est la sœur aînée du Commandant Armstrong et la dirigeante de la forteresse de Briggs qu'elle tient d'une main de fer. Totalement différente de son frère, elle est ni chaleureuse ni étouffante mais plutôt à l'image des montagnes qu'elle protège; froide et agressive et ressemble plus à Izumi Curtis qu'à son frère. De plus, il semble exister une certaine animosité entre elle et lui au regard de sa réaction lorsque Ed et Al lui annonceront qu'il se porte bien. Pour elle, l'alchimie est une pratique stupide notamment la loi d'équivalence (elle dit que si elle sacrifie quelque chose, elle doit en recevoir dix fois plus). Elle est très respectée de ses subordonnés qui lui font une confiance aveugle, particulièrement Miles et Buccaneer.

Prête à tout pour protéger la frontière et toujours à la recherche de moyens efficaces pour ce faire, elle sera intéressée par la quête de l'élixirologie, l'alchimie de Xing, des frères Elric et acceptera donc de les aider néanmoins, avec l'intrusion de Sloth et le silence persistant des frères Elric, elle les fera prisonniers et les emmènera dans le tunnel de Sloth pour qu'ils lui avouent toute la vérité, se doutant que l'on faisait pression sur eux. 

On apprend ainsi qu'elle connaît le colonel Mustang et qu'elle porte le lieutenant Hawkeye et le sous-lieutenant Havoc dans son estime, les jugeant comme des pions qu'on ne peut se permettre de sacrifier. Mais, concernant le colonel Mustang, elle le juge comme un rival, on peut donc supposer qu'elle porte les mêmes ambitions que lui, à savoir prendre la tête du pays. Malgré le ressentiment qui semble régner entre eux, elle le contactera par le biais d'une marchande de fleur de Central.

Avec l'aide des frères Elric, elle en apprendra beaucoup plus sur l'État-Major de Central et prendra au piège le général Raven qu'elle exécutera et condamnera à servir de fondation à la forteresse, libérant ainsi une place autour du Président. Place qu'elle prendra à la suite de sa convocation à Central auprès de ce dernier, elle préférera en effet dire la vérité et assumer en expliquant qu'elle l'a fait puisqu'il était un imbécile plutôt que de risquer de tout perdre, y compris la vie, en niant. Elle y perdra néanmoins le commandement de la forteresse de Briggs mais sans se défaire du commandement de ses fidèles subordonnés qui lui sont encore totalement dévoués.

Son aspect sans cœur est très développé : elle demande à son père de lui céder sa place de chef de famille parce que celui-ci se fait vieux. C'est en réalité un subterfuge pour que sa famille parte d'Amestris afin qu'ils ne fassent pas partie des victimes qui s'annoncent. Néanmoins, elle devient réellement le chef de la famille Armstrong au détriment de son frère qu'elle bat en duel afin de gagner la tête de la famille. 

Ce duel nous offre l'occasion de constater deux choses : la force du Général qui semble remporter le duel avec une facilité déconcertante et qui prouve que l'alchimie ne fait pas tout.
Mais ce duel est avant tout, l'occasion de réaliser la véritable raison de l'animosité qui anime le général Armstrong envers son frère : elle considère ce dernier comme un lâche pour s'être « enfui » d'Ishbal (on ignore d'ailleurs si elle a elle-même participé à la guerre ou non, mais le fait que Miles ait déjà été sous ses ordres et en poste à Briggs lorsqu'il parle de son identité Ishbal aux frères Elric laisse à penser qu'elle était déjà en poste à la frontière, et n'aurait pas participé à la guerre). Elle applique ici les mêmes règles qu'elle applique à Briggs, les faibles n'ont pas leur place dans l'armée et quelles que soient les raisons qui l'ont poussé à partir du terrain de la guerre, cela fait de lui un faible. De ce fait, elle est extrêmement dure avec lui n'hésitant pas à l'humilier dès que l'occasion se présente : elle lui marche sur les pieds, l'oblige à l'appeler Général et non Olivia ou encore le bannit de la maison familiale après l'avoir humilié dans ce duel.

Lors de l'attaque de Roy Mustang, elle en profite pour tuer l'un des généraux d'Amestris et en prendre un autre en otage. Mais l'arrivée de Sloth contrecarre ses plans et se fera blesser par lui, ainsi que son frère venu l'aider.

Remarque : Olivia fait suivre à Edward un des principes que l'auteur a suivi durant son enfance à savoir : « Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas ! »

Références 

Personnage de Fullmetal Alchemist
Général de fiction
Épéiste de fiction